Het WTA-tennistoernooi van Kopenhagen (officieel e-Boks Open) van 2012 werd gespeeld van 9 tot en met 15 april 2012 in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een blauwe hardcourtbaan.

Enkelspel – Titelverdedigster Caroline Wozniacki – die voor eigen publiek speelde, en die beide vorige edities van dit nog jonge toernooi had gewonnen – was als eerste geplaatst. In de finale werd zij echter in twee sets verslagen door het tweede reekshoofd Angelique Kerber uit Duitsland. Kerber schreef voor de tweede keer in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam, na het WTA-toernooi van Parijs twee maanden tevoren.

Dubbelspel – Titelverdedigsters Johanna Larsson en Jasmin Wöhr werden in de tweede ronde verslagen door de zusjes Anastasia en Arina Rodionova. Het als eerste geplaatste team Anna-Lena Grönefeld en Petra Martić kwam niet verder dan de eerste ronde. Het als derde geplaatste Japanse duo Kimiko Date-Krumm / Rika Fujiwara won het toernooi. Ze versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Sofia Arvidsson en Kaia Kanepi in de match-tiebreak die nodig was om de partij te beslissen. Het was hun eerste gezamenlijke dubbelspeltitel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Kopenhagen 2012
Kopenhagen